B 55 – strada federale tedesca
 B-55 – autovettura prodotta dalla Buick nel 1914
 B55 – autotelaio della Lancia Aurelia